Paardensport op de Olympische Zomerspelen 2012 – Eventing (individueel)
 Paardensport op de Olympische Zomerspelen 2012 – Eventing (team)